gromada Cieśle (powiat oleśnicki)
 gromada Cieśle (powiat płocki)
 gromada Cieśle (powiat włoszczowski)